

Organizzazioni 
 Mano Nera – sistema di racket organizzato da immigrati Italiani nelle più grosse metropoli statunitensi e canadesi all'inizio del Novecento
 Crna ruka (traducibile con Mano Nera) – società segreta fondata in Serbia nel maggio 1911
 Yiddish Black Hand – organizzazione criminale operante nel Lower East Side di Manhattan (New York) ai primi del Novecento
 Mano Nera – gruppo militante palestinese creato dallo sceicco siriano Izz ad-Din al-Qassam
 Mano Nera – gruppo militante libanese che si rese protagonista di diversi attacchi a strutture straniere durante la guerra civile libanese
 La Mano Negra – gruppo anarchico terrorista spagnolo
 Main Noire (Mano Nera) – organizzazione creata da Marcel Weinum nel settembre 1940 a Strasburgo, insieme a un gruppo di liceali alsaziani, per contrastare l'occupazione nazista della Alsazia. Vennero imprigionati nei lager di Schirmeck e Natzweiler, dove operava il noto medico virologo Eugen Haagene sperimentando nuovi vaccini sugli internati

Musica 
 Mano Negra – una band francese pop-fusion

Cinema 
 La mano nera (La main noire) – film francese del 1968 diretto da Max Pécas 
 La mano nera – film italiano del 1973 diretto da Antonio Racioppi

Nelle opere di fantasia 
 Black Hand Gang (gang Mano Nera) – società segreta comparsa nel libro per bambini The Family from One End Street di Eve Garnett. Henry Oates, un ragazzo di dodici anni figlio di un caposquadra, guida questo gruppo; tra i suoi membri ci sono i gemelli Ruggles, Jim e John
 Mano Nera – banda di bambini-detective protagonista dei libri dello scrittore tedesco Hans Jürgen Press
 Mano Nera – supercriminale dell'Universo DC Comics
 Mano Nera – rete di assassini nell'universo immaginario del Ciclo dell'Eredità, leale al Re Galbatorix e nemica dei Varden, responsabile di molte morti nel Surda
Mano Nera – gruppo d'élite di truppe appartenenti alla Brotherhood of Nod impiegate in operazioni di copertura nei videogiochi della serie Command & Conquer
 Black Hand (Mano Nera) – setta militante di poliziotti elitari all'interno della fazione dei vampiri dei Sabbat nel gioco di ruolo Vampiri: la masquerade
 Mano Nera – guida della Confraternita Oscura nel videogioco di ruolo The Elder Scrolls IV: Oblivion
 Mano Nera di Sauron (uno dei tre Capitani Neri di Sauron, antagonista del videogioco La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor)
 Mano Nera – nella saga Hush, Hush di Becca Fitzpatrick, é una società di Nephilim (figli di angeli caduti e donne umane) creata da Hank Millar nello scopo di ribellarsi agli angeli caduti ed evitare il possedimento del proprio corpo da parte di questi nel periodo ebraico del Chesvan; dopo la morte di Hank la società passerà nelle mani della figlia Nora Grey